Адриа́но Лоре́нци (; ) — итальянский кёрлингист.

В составе мужской сборной Италии участник  (заняли седьмое место) и четырёх  (лучший результат — восьмое место в  и ). Четырёхкратный , . В составе мужской юниорской сборной Италии участник двух  (оба раза — десятое место), двукратный . .

Достижения 
 : золото (1994, 2003, 2004, 2005), серебро (1995, 1999, 2001, 2007, 2010), бронза (1998, 2002).
 : золото (2002), серебро (2003).
 : золото (1981, 1982).
 : золото (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу